Csebisev-tétel alatt több tétel értendő, melyeket Pafnutyij Lvovics Csebisev (1821–1894) orosz matematikus bizonyított be.
Ezek:
Bertrand-féle posztulátum
Csebisev-egyenlőtlenség
Csebisev-összegegyenlőtlenség
Csebisev-féle ekvioszcillációs elmélet
Egy állítás, mely azt mondja ki, hogy ha a  függvénynek van határértéke a végtelenben, akkor az =1. Ezt az eredményt később feleslegesé tette a prímszámtétel.

Irodalom

Kapcsolódó szócikkek
Eloszlásfüggvény
Valószínűségszámítás
Matematikai statisztika
http://rs1.sze.hu/~leslie/valszam/kiadott_feladatsorok/r%C3%A9gi/08.pdf

Jegyzetek

Matematikai tételek